Смоковски бани () е курортно място в близост до село Лутропиги (Смоково) и над едноименния язовир Смоковско езеро.

До 2011 г. е седалище на дем Менелайда.

Бележки 

Дем Софадес
Аграфа
Балнеологични курорти